Okręty US Navy o nazwie USS  "Doyen":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1919-30.
 Drugi  (wcześniej AP-2) był transportowcem. W służbie w latach 1943-46.

Doyen